Oranjekerk (Amsterdam)
 Oranjekerk (Den Haag)
 Oranjekerk (Rijssen)
 Oranjekerk (Rijswijk)
 Oranjekerk (Rotterdam)
 Oranjekerk (Utrecht)
 Oranjekerk (Velp)
 Stationspleinkerk (Gouda), ook wel bekend als Oranjekerk